Suzhou steht für:
 Suzhou (Jiangsu) (苏州市), eine bezirksfreie Stadt in der Provinz Jiangsu, Volksrepublik China mit über 10 Mio. Einwohnern;
 Suzhou (Anhui) (宿州市), eine bezirksfreie Stadt in der Provinz Anhui, Volksrepublik China mit über 5 Mio. Einwohnern;
 Suzhou (Jiuquan) (肃州区), ein Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Jiuquan, Provinz Gansu, Volksrepublik China;
 Suzhou (Dunhuang) (肃州镇), eine Großgemeinde der Stadt Dunhuang, Provinz Gansu, Volksrepublik China;
 Suzhou (Fluss) (蘇州河 / 苏州河), ein Fluss, der durch die chinesische Stadt Shanghai fließt;
 (2719) Suzhou, ein Asteroid des Hauptgürtels.